12. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 5–6 marca 1983 roku w Sarajewie, w Jugosławii. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Złoto obroniła reprezentująca NRD Angela Stahnke. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Na pierwszym miejscu zawody ukończył reprezentant ZSRR Andriej Bobrow. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 38 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) i 49 łyżwiarzy (47 sklasyfikowanych) z 21 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1983 w sportach zimowych
1983 w Europie
Jugosławia w XX wieku
Sport w Sarajewie
Sport w Jugosławii